Темаскалапа има више значења:

 Темаскалапа (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Темаскалапа (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Темаскалапа (Темаскалапа, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Темаскалапа (Азизинтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Темаскалапа (Кањада Морелос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Темаскалапа (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Темаскалапа (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику